Starbound Beast — второй студийный альбом американской хеви-метал-группы Huntress, выпущенный 2 июля 2013. Альбом занял 12 место в чарте Top Heatseekers.

Список композиций 
Авторы всех песен — Huntress, кроме отмеченных.

Участники записи 
 Джилл Янус — вокал
 Блейк Мил — соло-гитара
 Энтони Крокамо — ритм-гитара
 Иэн Олден — бас-гитара
 Карл Вежбицкий — ударные

Примечания 

Альбомы Huntress
Альбомы Napalm Records